Le terme lièvre peut désigner :

Patronyme 

 Auguste-François Lièvre (1828-1898), pasteur et historien du protestantisme français ;
 Édouard Lièvre (1828-1886), dessinateur, ornementiste et ébéniste français ;
 Eloïse Lièvre (1974-), écrivaine française ;
 Hervé Lièvre (1951 - ) cinéaste français ;
 Manuel Le Lièvre (?-), un acteur français ;
 Stéphane Lièvre (1972-), footballeur français.

Toponymes 
Baie de la Lièvre (lac des Trente et Un Milles), baie du lac des Trente et Un Milles, dans Gracefield, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec, Canada.
Baie de la Lièvre (lac du Poisson Blanc), baie du lac du Poisson Blanc (à l'embouchure de la rivière du Lièvre) dans Notre-Dame-du-Laus, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec, Canada.
Baie du Lièvre, baie du lac Kensington, dans Notre-Dame-de-Pontmain, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec, Canada.
Dépôt-de-la-Lièvre, un camp forestier, dans Lac-Ashuapmushuan (TNO), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Forêt rare de la Rivière-du-Lièvre, un écosystème forestier exceptionnel, dans Lac-Douaire (TNO), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec, Canada.
Zec de la Lièvre, une zone d'exploitation contrôlée (zec), dans Lac-Ashuapmushuan (TNO), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.

Biologie 
 Lièvre, plusieurs espèces de mammifère du genre Lepus,
 Lièvre wallaby rayé, Lagostrophus fasciatus, marsupial d'Australie,
 Lièvre de mer, mollusque gastéropode du genre Aplysie (Aplysia).
 Lièvre sauteur, rongeur africain.
 Lièvre de Patagonie ou Mara, un rongeur
 Lièvre belge, race de lapin domestique.

Autres sens 
 le Lièvre, une constellation ;
 en athlétisme, un « lièvre » est un coureur qui se sacrifie pour mener la course à vive allure avant d'abandonner volontairement. Voir course à pied. Le terme féminin du lièvre est la gazelle.

Représentation 

 le lièvre représenté en hiéroglyphe égyptien ;
 les trois lièvres, un motif ornemental circulaire.

Titres

Voir aussi 
 Adelaïde Blaise François Le Lièvre de La Grange
 
 La Nuit du lièvre
 
 Rivière du Lièvre
 Bec de lièvre

Lien externe

Notes et références 

Patronyme français